У́лица Куту́зова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кутузова — улица в Городце.
 Улица Кутузова — улица в Бийске.
 Улица Кутузова — улица в Брянске.
 Улица Кутузова — улица в Вичуге.
 Улица Кутузова — улица во Владикавказе.
 Улица Кутузова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Кутузова — улица в Ижевске.
 Улица Кутузова — улица в Ишимбае.
 Улица Кутузова — улица в Игумново
 Улица Кутузова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Кутузова — улица в Калининграде.
 Улица Кутузова — улица в Камышлове.
 Улица Кутузова — улица в Коломне.
 улица Кутузова — улица в Коряжме.
 Улица Кутузова — улица в Красноярске.
 Улица Кутузова — улица в Липецке.
 Улица Кутузова — улица в Москве.
 Улица Кутузова — улица в Новокузнецке.
 Улица Кутузова — улица в станице Новотитаровской.
 Улица Кутузова — улица в Петрозаводске.
 Улица Кутузова — улица в Саранске.
 Улица Кутузова — улица в Сарове.
 Улица Кутузова — улица в Сочи.
 Улица Кутузова — улица в Томске.
 Улица Кутузова — улица в Туле.
 Улица Кутузова — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Александра Кутузова — улица в Виннице.
 Улица Кутузова — прежнее название улицы Генерала Алмазова в Киеве.
 Улица Кутузова — улица в Краматорске.
 Улица Кутузова — улица в Кропивницком.
 Улица Кутузова — прежнее название улицы Ивана Сирко в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Кутузова — улица в Гомеле.
 Улица Кутузова — улица в Минске.

См. также 
 
 Бульвар Кутузова
 Набережная Кутузова

Улицы, названные в честь Михаила Кутузова